

Toponyme 
 Le Loup, fleuve du département des Alpes-Maritimes (France).

Patronymes 
 Basile le Loup ou Vasile Lupu (1595 - 1661), un seigneur de Moldavie, hospodar de 1634 à 1653.
 Jean-le-Loup, architecte français du .
 Remacle Le Loup (1694-1746), dessinateur belge.
 Yvon Le Loup (1871-1926), dit Paul Sédir, ésotériste et mystique français.

Fiction 
 Le loup, parfois surnommé grand méchant loup, est un personnage traditionnel de conte qui vient de faire son retour dans le film DREAMWORD LE CHAT POTTE 2. Il incarne la personification de La Mort, La Grande Faucheuse.
 Le Loup, une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1882
 Le Loup, une nouvelle d'Anton Tchekhov
 Albert le loup (italien: ) est une bande dessinée italienne de Guido Silvestri
 Le Loup, une bande dessinée de Jean-Marc Rochette, publiée en 2019
Le Loup, un personnage de dessin animé, créé par Tex Avery

Voir aussi